Mužská čtyřhra Garanti Koza Sofia Open 2017 probíhala v první polovině února 2017. Do deblové soutěže sofijského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nizozemský pár Wesley Koolhof a Matwé Middelkoop, jehož členové v úvodním kole podlehli britské bratrské dvojici Kena a Neala Skupských.

Vítězem se stal nenasazený srbský pár Viktor Troicki a Nenad Zimonjić, který za hodinu ve finále zdolal ruskou dvojici Michail Jelgin a Andrej Kuzněcov výsledkem 6–4 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Troicki vybojoval druhý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Zimonjiće to bylo padesáté čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Mate Pavić /  Alexander Peya (semifinále)
  Dominic Inglot /  Florin Mergea (1. kolo)
  Marcin Matkowski /  Ajsám Kúreší (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Sofia Open
ATP World Tour 2017